В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Беттіна Фулько і Ніколе Ягерман виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні 7–5, 6–4.

Сіяні пари 

 Бренда Шульц /  Кароліна Віс (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (фінал)

 Карін Кшвендт /  Вілтруд Пробст (1-ше коло)
 Беттіна Фулько /  Ніколе Ягерман (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open